ZRR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Arctic Red River (Canada)